Brezovica je lahko:

Naselje v Sloveniji 

 Brezovica - Občina Hrpelje - Kozina
 Brezovica - Občina Radovljica
 Brezovica - Občina Šmarješke Toplice
 Brezovica - Občina Velika Polana
 Brezovica na Bizeljskem
 Brezovica pri Črmošnjicah
 Brezovica pri Borovnici
 Brezovica pri Dobu
 Brezovica pri Gradinu
 Brezovica pri Ljubljani (občinsko središče)
 Brezovica pri Medvodah
 Brezovica pri Metliki
 Brezovica pri Mirni
 Brezovica pri Predgradu
 Brezovica pri Stopičah
 Brezovica pri Trebelnem
 Brezovica pri Zlatem polju
 Brezovica v Podbočju

Blatna Brezovica
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica

Naselje na Hrvaškem 

 Brezovica - Občina Gradina
 Brezovica - Občina Marijanci
 Brezovica - Mesto Zagreb
 Brezovica Petrovska
 Brezovica Žumberačka

Naselje v Srbiji 

 Brezovica - Občina Čačak
 Brezovica - Občina Gornji Milanovac
 Brezovica - Občina Trstenik
 Brezovica - Občina Ub
 Brezovica - Občina Vlasotince

Glej tudi 

 Breza (razločitev)
Bresje (razločitev)
Brezje (razločitev)

Naselja v Sloveniji